То́фан — українське і румунське прізвище.

Відомі носії:
 Тофан Віктор Васильович (1939–2013) — український тренер з велоспорту, майстер спорту, заслужений тренер України.
 Тофан Василь Васильович (*1974) — український футболіст, півзахисник.
 Іонуц Тофан (, *1977) — румунський регбіст. Один з найрезультативніших регбістів в історії збірної Румунії.
 Каталін Тофан (, *1969) — румунський футболіст, відомий за виступами в клубі «Оцелул» Галац, за який зіграв 223 матчі (рекорд клубу).